Añil, un tono del color azul y su tinte.
El nombre común de varias plantas de las que se extrae el tinte:

 Indigofera tinctoria, el añil verdadero, un arbusto originario del sudeste asiático;
 Isatis tinctoria, la hierba pastel;
 Polygonum tinctorum, el índigo chino;
 Baptisia australis, una hierba usada por los indígenas de Norteamérica como colorante.

Tintes